Виља дел Кармен има више значења:

 Виља дел Кармен (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља дел Кармен (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља дел Кармен (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља дел Кармен (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Виља дел Кармен (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Виља дел Кармен (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику